Доња Купиновица је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 46 становника.

Демографија 
У насељу Доња Купиновица живи 92 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 57,7 година (56,9 код мушкараца и 58,6 код жена). У насељу има 45 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,16.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији